Le Cloaca Maxima (« Grand Égout » en latin) était un égout dans la Rome Antique.
 Le Grand Égout (Paris) était un égout à ciel ouvert dans le lit du ruisseau de Ménilmontant.